Ackman ist der Familienname folgender Personen:

 Bill Ackman (* 1966), amerikanischer Hedgefonds-Manager
 Robert Ackman (1927–2013), kanadischer Chemiker und Hochschullehrer